WUB bezeichnet:

Wählergemeinschaft Unabhängiger Bürger, Wählergruppe in Berlin
Westfälisches Urkundenbuch
Wirtembergisches Urkundenbuch, siehe Wikisource: „Wirtembergisches Urkundenbuch“
World University of Bangladesh

Abkürzung